Чемпионат Армении по боксу 2013 года проходил в Ереване с 4 по 9 февраля 2013 года.

Медалисты

Ссылки 
 

Чемпионат Армении по боксу
Спорт в Армении в 2013 году
Спортивные соревнования в Ереване
2013 год в боксе